Franciaország
Moyenneville, település Oise megyében
Moyenneville, település Pas-de-Calais megyében
Moyenneville, település Somme megyében